Santa Domenica kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Santa Domenica Vittoria – kommun i Sicilien, Messina, 
 Santa Domenica (ort i Italien, Kalabrien, Provincia di Vibo-Valentia), 
 Santa Domenica (ort i Italien, Sicilien), Messina, 
 Santa Domenica (ort i Italien, Kalabrien, Provincia di Catanzaro),

Kroatien 

 Nedeščina, ort, Istrien, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar